Höckert är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Gunnar Höckert
 Johan Fredrik Höckert
 Ole Wasz-Höckert
 Robert Höckert

Efternamn